Caprarica steht für:

 Caprarica di Lecce, Gemeinde in der Provinz Lecce, Region Apulien, Italien
 Castello di Caprarica, Festung im Ortsteil Caprarica del Capo der Gemeinde Tricase in der italienischen Provinz Lecce, Region Apulien.